Псалмодията може да се отнася за:

 Псалм, религиозно поетично произведение изпълнявано в съпровод на музикален инструмент;
 Псалтир, една от книгите в Стария завет на Библията съдържаща псалмите;